Gözler (türkisch: „die Augen“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Gözler (Denizli), Dorf in der Provinz Denizli 

Gözler ist der Familienname folgender Personen:
 Kemal Gözler, türkischer Rechtswissenschaftler